Михаи́л Ба́бкин: Бабкин, Михаил Александрович (род. 1959) — советский, российский писатель-фантаст.
 Бабкин, Михаил Анатольевич (род. 1967) — доктор исторических наук, профессор РГГУ.
 Бабкин, Михаил Николаевич (1922—1959) — Герой Советского Союза.